Derby del Sole (hrv. Derbi Sunca) je talijanski nogometni derbi između SSC Napolija i AS Rome. Ta dva kluba se nalaze jedan pored drugoga; Roma se nalazi u Središnjoj Italiji, a Napoli se nalazi u Južnoj Italiji. Derbi još postoji, no povijesno je bio na vrhuncu tijekom 1970-ih i 1980-ih.

Popis svih rezultata u Derby del Sole

Ukupna statistika
Ukupna statistika Domaćina između Napolija i Rome u Serie A.

S.S.C. Napoli
Talijanski nogometni derbiji
Šport u Rimu